Пинтадас ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Фейра-ди-Сантана. Население составляет 11 308 человек на 2006 год. Занимает площадь 531,4 км². Плотность населения — 21,4 чел./км².

Праздник города —  9 мая.

История 
Город основан 9 мая 1985 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 17.963.049,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.613,50 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,625 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Баия